Ми́хаил Само́йлович Ратма́нский (1900, Одесса — 4 июля 1919, Триполье) — один из организаторов комсомола на Украине, комиссар роты частей особого назначения большевиков.

Биография 
Родился в Одессе в семье рабочего. Когда ему было 6 лет отец уехал на заработки в США, начал подрабатывать с 10 лет. С 1912 работал в Киеве в ювелирной мастерской. Познакомился с марксистами в 1915 на занятиях в подпольном кружке, член Коммунистической партии с 1916 года. Руководил нелегальным социал-демократическим кружком молодёжи. После Февральской революции, в 1917 году, становится членом инициативной группы Киевского комитета РСДРП(б) по организации молодёжи города. В октябре 1917 года один из основателей социалистического Союза рабочей молодёжи «3-й Интернационал». Участник вооружённых восстаний в Киеве в октябре (ноябре) 1917 и в январе 1918, Гражданской войны на Украине. Погиб в бою с повстанцами атамана Зелёного в селе Триполье (Обуховский район, Киевская область, Украина).

Память 
В 1926 году режиссёр Александр Дмитриевич Анощенко-Анод выпустил на экраны фильм «Трипольская трагедия» (одна из первых ролей в кино народной артистки УССР Евгении Алексеевны Петровой, в роли Ратманского — Е. Тимофеев).

Также о походе комсомольцев создано несколько литературных произведений:
 Писатель Леонид Соломонович Первомайский в 1929 году опубликовал поэму «Трипольская трагедия».
 Поэт Борис Петрович Корнилов в 1933 году создал поэму «Триполье».

В советское время в его честь была переименованы улица и переулок в Киеве, а также улица Героев Триполья.

Композитор Яков Аркадьевич Левин в 1939 написал сочинение для голоса и фортепьяно: «Песня про Мишу Ратманского» (слова Иосифа Айзиковича Остропольского, псевдоним Андрей Угаров).

См. также 
 Трипольский поход
 Трипольская трагедия

Литература 
 Смолич Ю. К. (перевод: Островский А. Б., Карабутенко И. Ф.) Ревёт и стонет Днепр широкий. 1966.
 Корнилов Б. П. «Я буду жить до старости, до славы…» 2012. ISBN 978-5-389-02023-8.
 Кандель Ф. С. История евреев Советского Союза (1917—1939). 2002.
 Черненко М. М. Красная звезда, жёлтая звезда. 2005. ISBN 5-7516-0504-7.

Примечания

Ссылки 
 Материалы Михаила Ратманского.
 Трипольская трагедия — Советская историческая энциклопедия.
 Мемуары последнего боя коммунаров.

Революционеры России
Функционеры ВЛКСМ
Большевики
Персоналии:Украинская ССР